Ел Окотиљо има више значења:

 Ел Окотиљо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Окотиљо (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Окотиљо (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Окотиљо, Агва Азул (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Окотиљо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Окотиљо (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Окотиљо (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Окотиљо (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Окотиљо (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Окотиљо (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Окотиљо (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Окотиљо (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Окотиљо (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Окотиљо (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Окотиљо (Тонала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Окотиљо (Тускакуеско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Окотиљо (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Окотиљо (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Окотиљо (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Окотиљо (Сантијаго Тетепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Окотиљо (Таталтепек де Валдес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Окотиљо (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Окотиљо (Колипа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику